Zylinder oder älter Cylinder (von griechisch kylíndein „rollen, wälzen“) steht für:

 Zylinder (Geometrie), ein geometrischer Körper – dazu das Adjektiv zylindrisch
 Zylinder (Technik), eine röhrenförmige Kammer, in der sich ein Kolben bewegt
 Zylinder (Hut), ein Hut
 Zylinder (Urin), zylinderförmige mikroskopische Eiweißkörper in der Niere und im Urin
 Schließzylinder an Schlössern
 Zylinder, Maß für die nicht rotationssymmetrische Brechkraft des Auges, siehe Astigmatismus (Medizin)
 in einem Festplattenlaufwerk jeweils übereinander liegende Spuren auf verschiedenen Platten, siehe  Festplattenlaufwerk#Physischer Aufbau der Scheiben

Siehe auch:

 Zylinderlinse